«Carlos León» puede referirse a:

 Carlos León (actor), actor mexicano.
 Carlos León Alvarado, escritor chileno.
 Carlos León Palma, político chileno.